Evangeliska alliansen kan syfta på:
 Svenska Evangeliska Alliansen – kristen organisation bildad 2001
 Evangeliska Världsalliansen – bildad 1846 och återupplivad 1951
 Svenska Evangeliska Alliansen (historisk) – bildad som gren av Evangeliska Världsalliansen men avsomnad

Se även
 Association of Evangelicals of Africa – en evangelikal afrikansk paraplyorganisation, bildad 1966
 The Evangelical Alliance of South Africa – en evangelikal paraplyorganisation vars medlemsorganisationer har över tre miljoner medlemmar i Sydafrika